Estudiantina peut désigner :
Estudiantina : un groupe musical traditionnel chantant en s'accompagnant avec des guitares et appelé aussi Tuna ou Rondalla.
Estudiantina : un orchestre à plectres, d'amateurs mixtes non costumés, jouant de la mandoline.
Estudiantina : une œuvre d'Emile Waldteufel, écrite en 1883 sur des mélodies de Paul Lacome, composées en 1881.